Alpaida (persoon), tweede echtgenote van Pepijn van Herstal
 Alpaida (geslacht), geslacht van wielwebspinnen